Comitatul Adair, conform originalului din limba engleză, Adair County, este numele a patru comitate din Statele Unite ale Americii, după cum urmează

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Adair, statul  (Formate IA -- Categorie și format)
 Comitatul Adair, statul  (Formate KY -- (Categorie și format)
 Comitatul Adair, statul  (Formate MO -- (Categorie și format)
 Comitatul Adair, statul  (Formate OK -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Adair
 Adair (nume), nume proprii, atât prenume cât și nume de familie
 Adair Baronets, casă nobiliară de baroni din Marea Britanie

Dezambiguizare
Nume proprii